Чистополье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чистополье — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Казахстан 
 Чистополье — село в районе им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Чистополье — село в Ракитянском районе Белгородской области.
 Чистополье — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Чистополье — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Чистополье — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Чистополье — село в Котельничском районе Кировской области.
 Чистополье — село в Ленинском районе Крыма.
 Чистополье — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.
 Чистополье — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Чистополье — село в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Чистополье — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Чистополье — посёлок в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Чистополье — село в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Чистополье — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Чистополье — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Украина 
 Чистополье — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Чистополье — село в Ольшанском районе Кировоградской области.
 Чистополье — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Чистополье — село в Жолковском районе Львовской области.
 Чистополье — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Чистополье — посёлок в Бобровицком районе Черниговской области.

См. также 
 Чистополье (станция)
 Чистополь
 Чистопольское